Le nom de Verreaux est porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :

 Édouard Verreaux (1810-1868), naturaliste français.
 Jules Verreaux (1807-1873), botaniste et ornithologue français, frère du précédent.
 Louis Léon Verreaux (1814-1878), peintre animalier, dessinateur et aquarelliste français.

Animal
Aigle de Verreaux, espèce de rapaces diurnes appartenant à la famille des Accipitridae.
Alcippe de Verreaux, espèce d'oiseau.
Bouscarle de Verreaux, espèce d'oiseau.
Colombe de Verreaux, espèce d'oiseau.
Coua de Verreaux, espèce d'oiseau.
Fulvetta de Verreaux,
Grand-duc de Verreaux, espèce d'oiseau.
Grive de Verreaux, espèce de passereaux de la famille des Turdidae.
Pic de Verreaux, espèce d'oiseau.
Propithecus verreauxi, espèce de mammifères.
Sénégali de Verreaux, espèce de passereau appartenant à la famille des Estrildidae.
Suthora verreauxi, espèce d'oiseau.
Tétraophase de Verreaux, 

Homonymie de patronyme